Cvitani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Višnjan, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 38 stanovnika te 12 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 35 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji